Disneyland je zábavní park v Anaheimu, otevřený v roce 1955.

Název Disneyland může označovat také několik dalších zábavních parků či rekreačních oblastí. Konkrétně se může jednat o:

zábavní parky
 Disneyland Park (Paříž)
 Tokijský disneyland
 Hong Kong Disneyland
 Disneyland Šanghaj

rekreační oblasti
 Disneyland Paris – areál zahrnující mj. Disneyland Park (Paříž)
 Disneyland Resort – areál zahrnující mj. Disneyland

Jako „floridský Disneyland“ je někdy označován také park Magic Kingdom, součást areálu Walt Disney World.